Putzengraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Putzengraben (Kesselgraben), Auengraben neben der Scheine und linker Zufluss des Kesselgrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Putzengraben, Bachtal des Wenger Bachs, linker Zufluss der Salzach in Schwarzach im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Putzengraben, linker Bachtal vom Sattel zwischen Papstriegel und Hühnerkuppe zum Vorwitzbach (zum Ingeringbach, zur Mur) im Gemeindegebiet von Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark